Моско́вская у́лица — одна из центральный магистралей города Липецка. Проходит в Правобережном, Советском и Октябрьском округах от кольца Трубного завода до Ангарской и Минской улиц (до 2006 года она доходила только до улицы Катукова). Является продолжением улицы Гагарина.

Московская улица — самая длинная улица Липецка.

К нечётной стороне Московской улицы примыкают улицы Загородная, Авиационная, Космонавтов, Полиграфическая, Катукова, к чётной — Универсальный, Поперечный и Северный проезды, Политехническая улица и Елецкое шоссе.

Образована улица 16 апреля 1980 года после начала застройки 19-го микрорайона. До этого считалась частью улицы Гагарина. Названа по городу Москве, так как идёт в сторону шоссе «Дон». До этого в Липецке имя столицы СССР носила улица, проходящая в Дачном, с того же числа переименованная в Олимпийскую.

Застройка 
Незначительная застройка началась в 1960-е годы. Основные жилые микрорайоны построены в 1970—1980 годах. Жилые дома стоят исключительно на нечётной стороне Московской улицы. Здесь есть уникальный шумозащитный 200-квартирный жилой дом (арх. З. С. Аристова, Ю. А. Аристов, С. Г. Кулагина, С. А. Сошников). Чётную сторону от кольца Трубного завода до Полиграфической улицы, а также нечётную сторону от пересечения с улицей Космонавтов до Полиграфической занимают промышленные зоны. Большая часть домов по нечётной стороне улицы расположена в 8-м, 9-м и 19-м микрорайонах.

На участке чётной стороны Московской улицы между Северным проездом и территорией ЛГТУ расположены объекты здравоохранения (под № 6 и 6а): областные клиническая больница, поликлиника и детская больница.

 16 — главное управление МЧС по Липецкой области
 16а — городской военный комиссариат
 Дом № 30 — Липецкий государственный технический университет
 Дом № 83 — Липецкое издательство, редакции городских газет, в том числе «Липецкой газеты» и «Липецких известий», издательская группа «ИНФОЛ»
 39 и 95 — детские сады
 107 — детская школа искусств и детско-юношеская спортивная школа
 113 — начальная школа № 59
 38 — Юго-Западная котельная
 40 — завод «Оконные системы»

В 2008 году у пересечения с улицей Космонавтов построен культурно-развлекательный комплекс «Megaполис».

Транспорт 

От кольца Трубного завода до улицы Космонавтов на нечётной стороне идёт трамвайная линия (№ 1 и 2). На участке от улицы Космонавтов до Полиграфической улицы трамвайные пути проложены внутри квартала в 160 метрах юго-восточнее Московской улицы. Здесь же расположено трамвайно-троллейбусное депо (троллейбусное движение закрыто в 2017 году).

По чётной стороне от дома № 12 (в створе улицы Космонавтов) до улицы Катукова и далее проложены технические железнодорожные рельсы, которые идут к заводу «Центролит» в Сырском. В перспективе планируется их убрать и расширить проезжую часть.

 К домам начала улицы — трам. 1, 2; авт. 1, 3, 11, 17, 24, 119, 317, 321, 324, 332, ост.: «Кольцо Трубного завода».
 К домам начала и середины улицы — трам. 1, 2, авт. 17, 24, 179, 317, 321, 324, ост.: «Швейная фирма», «Московская ул.».
 К домам середины улицы — трам. 1, 2, авт. 9т, 17, 24, 30, 179, 300, 317, 321, 322, 324, 325, 330, 346, 379 ост.: «9-й микрорайон».
 К домам середины и конца улицы — трам. 1, 2, 5, ост.: «Полиграфический комплекс», авт. 9т, 17, 24, 30, 179, 300, 317, 322, 324, 325, 330, 346, 379, ост.: «Полиграфический комплекс», «Областная больница», «Технический университет»; авт. 13, ост.: «Технический университет».
 К концу улицы — авт. 24, 28, 315, 345, ост.: «Переезд».

Улицы Липецка
Правобережный округ Липецка
Советский округ Липецка
Октябрьский округ Липецка